Les Euparkeriidae sont une famille éteinte de petits carnivores qui vivaient du Trias inférieur au début du Trias moyen (Anisien), il y a environ entre  (millions d'années).

Tandis que la plupart des autres archosauriformes marchaient sur leurs quatre membres, les Euparkeriidae pouvaient être bipèdes de temps en temps. Le seul membre reconnu unanimement de cette famille est l'espèce Euparkeria capensis, nommée par le paléontologue Robert Broom à partir de plusieurs fossiles presque complets retrouvés dans le bassin de Karoo en Afrique du Sud en 1913. Le nom de cette famille a été proposée par le paléontologue allemand Friedrich von Huene en 1920. Huene classait les Euparkeriidae comme des membres de Pseudosuchia, un clade qui regroupait traditionnellement les apparentés aux crocodiles du Trias (Pseudosuchia signifie « faux crocodiles »). De récentes analyses phylogénétiques ont placé Euparkeriidae comme un groupe basal d'Archosauriformes, soit à une place en dehors des Pseudosuchia et proche des ancêtres communs à la lignée des archosaures qui donnera les oiseaux et celle qui donnera les crocodiles. Toutefois, ce ne sont probablement pas des ancêtres directs des archosaures.

D'autres espèces ont été affectés à cette famille, mais plusieurs études dans les années 2010 ont montré que les Euparkeriidae ne représentait pas un clade monophylétique bien établi.

Classification 
En dehors d'Euparkeria, le mieux connu des Euparkeriidae potentiels est Osmolskina czatkowicensis. Plusieurs centaines d'os isolés ont été retrouvés en Pologne, mais ils ne montraient aucune synapomorphies ni ne partageaient de caractéristiques avec Euparkeria qui suggèrerait une proche apparentée. Une analyse phylogénétique de 2010 a montré qu'Osmolskina était apparenté de manière plus lointaine à Euparkeria qu'on le pensait auapravant. Dorosuchus neoetus, un archosauriforme russe connu principalement à partir d'os des pattes arrière, a également été proposé comme appartenant à cette famille. 3 espèces chinoises l'ont été également : Halazhaisuchus qiaoensis, "Turfanosuchus" shageduensis et Wangisuchus tzeyii.

En 2014, Sookias et al. ont repris l'analyse de toutes les espèces considérées comme appartenant à la famille des Euparkeridae. Ils en ont exclu la plupart des espèces pour ne conserver qu'une petite famille monophylétique, assez peu argumentée, englobant les genres : « Turfanosuchus » shageduensis, Halazhaisuchus et Euparkeria. Cependant, « Turfanosuchus » shageduensis et Wangisuchus sont aussi parfois considérés comme nomen dubium.
 
Sookias et al. proposent le cladogramme suivant, avec les genres Halazhaisuchus et Osmolskina en groupe-frère :

Liste des genres 
Selon  :
  Dorosuchus
  Halazhaisuchus
  Osmolskina
  Wangisuchus

Notes et références

Liens externes 

 
 

Archosaure préhistorique
Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Reptile préhistorique d'Afrique
†
Taxon fossile décrit en 1920